John Freeman puede referirse a:
 John Freeman, político, diplomático y locutor británico.
 John Freeman, diplomático británico.